De 26e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2003 in de Zweedse plaats Uppsala. Het toernooi werd gewonnen door het Russische Lokomotiv Rekord Moskou.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2003
Badminton in 2003
Europees kampioenschap in Zweden
Sport in Uppsala